Соревнования в спринте на 7,5 км среди женщин на чемпионате мира 2016 по биатлону в Хольменколлене прошли 5 марта.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IBU

Чемпионат мира по биатлону 2016